

Населені пункти та їхні частини
 Макув — гміна в Скерневицькому повіті Лодзинського воєводства
 Макув — село в гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Макув — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Макув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Макув — село в гміні Петровіце-Вельке Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Макув — частина села Красев у гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Макув — осада в гміні Ківіти Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки